Chagrin d'amour est un duo pop franco-américain connu pour le titre  Chacun fait (c'qui lui plaît).
 Chagrin d'amour est un livre de Jean-Edern Hallier, paru en 1974
Chagrin d'amour (Smilin' Through) est un film américain de Sidney Franklin, sorti en 1932.
Chagrin d'amour est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Un chagrin d'amour, chanson des Inconnus.
 Chagrin d'amour,  studio de Dorothée
 Un chagrin d'amour, est un état psychologique consécutif à une rupture amoureuse.

Homonymie de titre